Тоска може бити:

 Тоска (опера), опера Ђакома Пучинија.
 Тоска (Струга), насеље у општини Струга у Северној Македонији.